Perrault puede hacer referencia a:

Personas 
 Charles Perrault (1628-1703), escritor francés.
 Claude Perrault (1613-1688), arquitecto y científico francés, hermano del anterior.
 Dominique Perrault (1953-), arquitecto francés.
 Gilles Perrault (1931-), escritor y periodista francés.

Otros artículos relacionados 
 Pulgarcito (Perrault).
 El Pulgarcito de Perrault).